Подольские курсанты — командиры и курсанты подольских артиллерийского и пехотного военных училищ, в октябре 1941 года героически оборонявшие рубежи на юго-западных подступах к Москве.
 «Подольские курсанты» — фильм режиссёра Вадима Шмелёва.

См. также 
 Улица Подольских Курсантов